Quatre Communes peut faire référence aux sujets suivants :

Toponymes

France 
En France :
 Les Quatre Communes, Aufferville, Arville, Maisoncelles-en-Gâtinais, Mondreville (Seine-et-Marne)
 Les Quatre Communes, Aulnay, Dampierre-sur-Boutonne, Saint-Georges-de-Longuepierre, La Villedieu (Charente-Maritime)
 Forêt des quatre communes du Vijanu (Corse-du-Sud)
 Pierre des quatre communes, Arnac-Pompadour, Beyssenac, Concèze, Saint-Sornin-Lavolps (Corrèze)
 Pierre des quatre communes, Le Bizot, Le Luhier, Le Mémont, Mont-de-Laval (Doubs)
 Pierre des quatre communes, Longessaigne, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Clément-les-Places, Brullioles (Rhône)
 Pierre des quatre communes, Basse-sur-le-Rupt, La Bresse, Cornimont, Rochesson (Vosges)
 Poteau des quatre communes, Biras, Bussac, La Chapelle-Gonaguet, Château-l'Évêque (Dordogne)
 Rocher des quatre communes, Labesserette, Lacapelle-del-Fraisse, Ladinhac, Lafeuillade-en-Vézie (Cantal)
 Voies :
 Chemin des Quatre Communes, Norolles (Calvados)
 Chemin des Quatre Communes, Mayres-Savel (Isère)
 Impasse des Quatre Communes, Miribel (Drôme)
 Route des Quatre Communes, Arenthon (Haute-Savoie)

Sénégal 
Au Sénégal : 
 Quatre communes : Dakar, Gorée, Rufisque, Saint-Louis

Croix 
En France :
 Croix des quatre communes, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique)

Ponts 
En France :
 Pont des quatre communes (Meuse)
 Pont des quatre communes, Craywick, Gravelines, Loon-Plage, Saint-Georges-sur-l'Aa (Nord)

Annexes 
 Quadripoint
 Trois Communes
 Cinq Communes